Ульдючины — железнодорожная станция Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги, находящаяся в посёлке Вторые Ульдючины Республики Калмыкия на основной линии Палагиада — Элиста.

История 
Введена в эксплуатацию в 1967 году в составе пускового участка Дивное — Элиста.
В 1969 году при станции открыт фельдшерский пункт.

Ссылки 
 http://osm.sbin.ru/esr/esr:528636 Единая сетевая разметка: Ульдючины]

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Калмыкии
Станции Минераловодского региона Северо-Кавказской железной дороги